«Tirano» o «El Tirano» puede referirse a:

Toponimia 
Italia
 Tirano, localidad y comuna de la provincia de Sondrio, región de Lombardía.
 Villa di Tirano, localidad y comuna de la provincia de Sondrio, región de Lombardía.

Política 
 Tiranía, forma de gobierno.
 Tirano (gobernante)

El tirano 
 El tirano (2003), novela de Valerio Massimo Manfredi.
 El tirano (1999), historieta de Mortadelo y Filemón.
 El tirano (2009), episodio (T06E04) de House.

Véase también 
 :Categoría:Tiranos
 La tirana, .
 Tirano Banderas, .
 Trasíbulo, .